Die UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften (UCI Para-cycling Track World Championships) werden seit 2006 in unregelmäßigen Abständen ausgetragen.

Austragungsorte

Weblinks